Trimmer – nello sport della vela è l'addetto alla regolazione delle vele 
 Trimmer – in elettronica, sono i due componenti elettrici maggiormente impiegati, resistore e condensatore, quando questi sono realizzati in una forma da permetterne la variazione del loro valore di capacità e resistenza.